Ana Majdak(Koprivnica, 8. ožujka 1992.) hrvatska je operna pjevačica, sopran. 

Od 2015. godine član je Zbora Opere Hrvatskog narodnog kazališta I. pl Zajca u Rijeci.

Životopis 

Ana Majdak rođena je 1992. godine u Koprivnici. Osnovno glazbeno obrazovanje stječe u glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima (glavni predmet flauta u klasi prof. Darka Tikvickog), dok 2006. godine paralelno upisuje Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga  i pripremni razred solo pjevanja u klasi Arijane Marić- Gigliani, u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima.

Nakon završena dva razreda srednje glazbene škole  upisuje Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu u klasi profesorice Olge Šober.

Diplomirala je u lipnju 2015.godine te time stekla zvanje magistra musicae.

Glazbena karijera 

Kao dio zbora pjevala je u operama, opereti i mjuziklu, te  studijski pripremala uloge: 

Sophie u operi „Werther“ J. Massenet, listopad 2016. godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija F. Melano, dirigent V.Matvejeff

Susanna u operi „Le Nozze di Figaro“, ožujak 2019.godime u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija E. Buchmann, dirigent S. Rabaglia

Od zapaženih solističkih nastupa tu su:

Exsultate, jubilate, W. A. Mozarta, lipanj 2015., HNK I pl Zajca u Rijeci, dirigent I. Vlajnić.   

Te Deum, A. Brucknera, lipanj 2015.,HNK I pl Zajca u Rijeci, dirigent I. Vlajnić.   

Čobanče u operi "Ero s onoga svijeta" J. Gotovac, svibanj 2014.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija K. Dolenčić,dirigent I. Vlajnić.  

Annina u operi “La Traviata”G. Verdi, travanj 2015. godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija J. Kica, dirigent T. Bogany.  

Kao dio edukativnog projekta “Opera nije j(b)auk” (Siebel iz opera “Faust” C. Gounod) u organizaciji HNK I. pl Zajca u Rijeci.

Kätchen u operi „Werther“ J. Massenet, listopad 2016. godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija F. Melano, dirigent V.Matvejeff.

Adela u opereti „Šišmiš“ J. Strauss, prosinac 2016. godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija L. Brnić, dirigent M. Fortuna. 

Druga ženau operi „Didona i Eneja“ H. Purcell, siječanj 2018.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija M. Koivukangas, dirigent T. Fačini.  

Druga djevojka, u mjuziklu „Sunset Boulevard“ A. L. Webber, veljača 2019.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić.  

Larissa u mjuziklu „Sunset Boulevard“ A. L. Webber, veljača 2019.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić.  

Astrolog u mjuziklu „Sunset Boulevard“ A. L. Webber, veljača 2019.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić.  

Glauka u operi „Medea“  C. Unander-Scharin, travanj 2019.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija O. Unander-Scharin, dirigent C. Unander-Scharin.  

Betty Schaeferu mjuziklu „Sunset Boulevard“ A. L. Webber, travanj 2019.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić. 

Peta sluškinjau operi „Elektra“ R. Strauss, svibanj 2019.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija M. Blažević, dirigent V. Matvejeff. 

Kate Pinkertonu operi „Madama Butterfly“ G. Puccini, listopad 2019.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija D. Siriščević, dirigent V. Matvejeff.

Izvori 

Operni pjevači